Николай Иванович Яковенко () — советский борец классического стиля, двукратный серебряный призёр олимпийских игр, двукратный чемпион мира, призёр чемпионата мира, чемпион Европы, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1967). Заслуженный тренер СССР (1976).

Биография 

Родился в 1941 году в посёлке Овощесовхоз, Азовского района. Борьбой занимался с 1958 года. Уже в 1961 году стал чемпионом СССР.

На Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико боролся в весовой категории до 97 килограммов (полутяжёлый вес). Победитель определялся по минимальному количеству штрафных баллов: за чистую победу (туше) штрафные баллы не начислялись, за победу по решению судей начислялся 1 штрафной балл; за чистое поражение начислялись 4 штрафных балла, за поражение по очкам начислялись 3 штрафных балла, за ничью 2 штрафных балла. Спортсмен, получивший до финальных схваток 6 штрафных баллов, выбывал из турнира. Когда оставалось три или меньше борцов, они разыгрывали между собой медали.

В схватках:
 в первом круге выиграл решением судей у Вацлава Орловского (Польша), что принесло борцу 1 штрафной балл;
 во втором круге на 2-й минуте тушировал Эда Милларда (Канада);
 в третьем круге на 5-й минуте тушировал Такэси Нагао (Япония);
 в четвёртом круге не участвовал;
 в первой финальной встрече в схватке с Бояном Радевым (Болгария), олимпийским чемпионом Токио и будущим олимпийским чемпионом Мехико, была зафиксирована ничья
 во второй финальной встрече советский борец выиграл решением судей у Николае Мартинеску (Румыния)

В третьей финальной встрече Радев уложил на лопатки Мартинеску, что вывело болгарского борца на первое место, а Яковенко принесло «серебро».

В 1966 году победил на чемпионате мира и остался вторым на чемпионате СССР, а в 1967 году стал вице-чемпионом мира и победителем Спартакиады народов СССР, соревнования на которых имели статус чемпионата СССР.

Снова был включён в олимпийскую команду. На Летних Олимпийских играх 1972 года в Мехико боролся в весовой категории до 100 килограммов (тяжёлый вес). Победитель определялся по минимальному количеству штрафных баллов: за чистую победу (туше) штрафные баллы не начислялись, за победу по решению судей начислялся 1 штрафной балл; за чистое поражение начислялись 4 штрафных балла, за поражение по очкам начислялись 3 штрафных балла, за ничью 2 штрафных балла. Спортсмен, получивший до финальных схваток 6 штрафных баллов, выбывал из турнира. Когда оставалось три или меньше борцов, они разыгрывали между собой медали.

В схватках:
 в первом круге на 8-й минуте тушировал Бурке Дэдрича (США);
 во втором круге на 2-й минуте тушировал Руэди Люшера (Швейцария);
 в третьем круге выиграл решением судей у Торе Хема (Норвегия) и получил 1 штрафной балл;
 в четвёртом круге на 2-й минуте тушировал Анджея Скржыдлевского (Польша);
 в пятом круге на 3-й минуте тушировал Христо Игнатова (Болгария);

Таким образом, борец вышел в финальную часть соревнований

В финале решением судей проиграл Николае Мартинеску (Румыния), что принесло борцу «серебро».

В 1972 году оставил спортивную карьеру и перешёл на работу в Спорткомитет СССР начальником отдела спортивной борьбы, впоследствии стал государственным тренером по классической борьбе. В 1976 году был руководителем сборной олимпийской команды по борьбе на олимпиаде в Монреале, где советские борцы показали выдающийся результат. Затем работал во ВНИИФКе заведующим отделом Олимпийской подготовки, с 1978 по 1985 год в Спорткомитете СССР начальником управления спортивных резервов. С 1985 года являлся заведующим кафедрой физического воспитания Московского института инженеров транспорта

С 1973 по 1980 год являлся тренером сборной СССР, готовил сборную к олимпийским играм 1976 и 1980 годов. Затем был тренером команды СКА (Ростов-на-Дону), старшим тренером и начальником команды ЦСКА (Москва) по греко-римской борьбе, начальником отдела тяжелоатлетических и других видов спорта ЦСКА (Москва). В последние годы являлся советником по спорту префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, почётным президентом федерации борьбы Москвы.

Умер в 2006 году в Москве, похоронен на Владыкинском кладбище В Ростове-на-Дону проводится традиционный международный турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Яковенко.

Награды 
 2 ордена «Знак Почёта» (30.05.1969; 1976)
 2 медали «За трудовую доблесть» (1977; 1980)

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Похороненные на Владыкинском кладбище
Чемпионы СССР по греко-римской борьбе